Hipparchia pardoi är en fjärilsart som beskrevs av Manley och Allcard 1970. Hipparchia pardoi ingår i släktet Hipparchia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
pardoi